Pakistan Railways steht für:

 Pakistan Railways, staatliche pakistanische Eisenbahngesellschaft mit Sitz in der Stadt Lahore
 Pakistan Railways Cricket Team, pakistanischer Cricketverein mit Sitz in der Stadt Lahore
 Pakistan Railways F.C., pakistanischer Fußballverein mit Sitz in der Stadt Lahore